Ženská dvouhra Toray Pan Pacific Open 2016 probíhala ve druhé polovině září 2016. Do singlové soutěže tenisového turnaje nastoupilo dvacet osm hráček. Obhájkyní titulu byla polská světová čtyřka a dvojnásobná vítězka turnaje Agnieszka Radwańská, která v semifinále podlehla bývalé světové jedničce Wozniacké.

Vítězkou dvouhry se stala nenasazená 26letá Dánka Caroline Wozniacká, jež ve finále zdolala 18letou Japonku Naomi Ósakaovou, startující na divokou kartu, po dvousetovém průběhu 7–5 a 6–3. V probíhající sezóně si připsala premiérové turnajové vítězství, které znamenalo, že v deváté sezóně bez přerušení vybojovala alespoň jednu trofej. Druhým tokijským titulem (první vyhrála 2010) ukončila sedmnáctiměsíční čekání na turnajový triumf, jenž představoval dvacátou čtvrtou singlovou trofej na okruhu WTA Tour.

Nasazení hráček 
Čtyři nejvýše nasazené hráčky obdržely volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Pan Pacific Open
WTA Tour 2016
Tenis v Japonsku v roce 2016